

Codici 
 E04 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Pacific Sky Observatory, di Saipan
 E04 – codice ECO della Partita Catalana, apertura degli scacchi

Locomotive 
 E 04 – locomotiva elettrica tedesca

Strade 
 E04 – strada europea Tornio (Finlandia) – Helsingborg (Svezia)